Wetlugasaurus (lézard de la rivière Vetlouga), est un genre éteint d’amphibiens temnospondyles du Trias inférieur (Olénékien) du nord de la Russie et du Groenland.

Description  
Il avait un crâne de 22 centimètres de long et atteignait une longueur totale de 1 mètre .

Classification 
Cladogramme de Fortuny montrant les relations phylogénétiques de Wetlugasaurus :

Références

Bibliographie  
 .
 .
 .

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Trias
Vertébré du Trias inférieur
Paléontologie en Russie
Paléontologie au Groenland
Taxon fossile décrit en 1930